Кубок мира по самбо — международные командные соревнования по самбо, проводящиеся с 1969 года. С 1977 по 1983 год включительно кубки проводились под эгидой ФИЛА, а затем ФИАС. С 2006 года ФИЛА повторно взяла на себя руководство организацией кубка мира.

История 
До проведения в 1973 году соревнований по самбо в рамках чемпионата мира по борьбе в Тегеране, международные турниры по самбо имели за рубежом статус чемпионата мира, позже они были переквалифицированы в соревнования на Кубок мира, хотя первоначально они так не назывались.

В годы непосредственного руководства ФИЛА, кубок мира по борьбе самбо, как и кубок мира по борьбе, проводился в формате интерконтинентальных соревнований четырёх команд — трёх сильнейших континентальных команд Азии, Америки и Европы, и команды страны-устроительницы по месту проведения турнира. По этой причине проводить кубок мира по самбо и кубок мира по вольной борьбе в утверждённом соревновательном графике ФИЛА планировалось одновременно. Но в итоге они проводились раздельно.

Перечень

Кубки мира 

Кубок мира по самбо 2020 
Москва, Россия

Суперкубки

См. также 
 Чемпионат мира по самбо

Примечания

Ссылки 
 A history of Sombo in a timeline BY JOSH HENSON | JULY 17, 2006 | United States Olympic & Paralympic Committee Official Website.

 
самбо